Béon (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Béon (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy